CFA steht als Abkürzung für:

 Caminhos de Ferro de Angola, die nationale Eisenbahngesellschaft von Angola
 Cat Fanciers’ Association, eine amerikanische Organisation für Katzenzüchter
 Championnat de France Amateur, eine französische Fußball-Amateur-Liga
 Chartered Financial Analyst, Fortbildungsprogramm für Finanzanalysten
 Chinese Football Association, der chinesische Fußballverband

 CFA Institute
 CFA Society Switzerland
 Civitates Foederatae Americae, der lateinische Name der Vereinigten Staaten von Amerika
 Color-Filter-Array, das Beschichten eines Halbleiter-Bildsensors mit einer Mosaik-Maske aus Farb-Filtern, siehe Bayer-Sensor
 Complete Freund’s Adjuvant, ein pharmazeutischer Hilfsstoff, siehe Freund-Adjuvans
 Configural Frequency Analysis oder Konfigurationsfrequenzanalyse, ein Verfahren zur statistischen Datenanalyse
 Confirmatory factor analysis, Konfirmatorische Faktorenanalyse, ein multivariates Verfahren
 Congregatio Fratrum Alexianorum, eine römisch-katholische Brüderschaft, siehe Alexianer
 Continuous Flow Analysis, ein chemisches Analyseverfahren
 Cross-Field-Antenna, eine Sendeantenne für Lang- und Mittelwelle
 Crossing Field Amplifier, siehe Amplitron
 Current-Feedback-Amplifier, ein elektronisches Bauelement, siehe Stromrückgekoppelter Operationsverstärker
 Cyprus Football Association, der zyprische Fußballverband
 Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Abkürzung